

Botanique
Disa est un genre de la famille des Orchidaceae.

Acromyme
DISA est l'acronyme de :
Defense Information Systems Agency : Agence du Département de la Défense des États-Unis.
Direct Inward System Access : fonctionnalité d'un PABX ou IPBX.

Divers
Disa Records est un label musical mexicain.

Homonymie d'acronyme